Le mot batte désigne :
 un marché de Liège, voir Marché de la Batte ;
 La Batte est un quai de Liège ;
 la Batte est un ruisseau de Belgique ;
 un mot en wallon liégeois qui signifie « digue » ou « quai » ;
 un instrument servant à frapper une balle dans certains sports :
 batte de baseball ;
 batte de cricket ;
  la batte est un outil servant à battre, à tasser ou à fouler :
 batte à côtelettes, ustensile composé d'une plaque carrée et d'un manche (ou d'une poignée ronde : aplatisseur) permettant d'aplatir et d'attendrir des viandes et des poissons ;
 batte à baratte ;
 batte à feu ;
 batte à semis ;
 batte de carreleur

 Le Parlement des battes est un Parlement d'Angleterre qui s'est tenu en 1426.